My Foolish Heart est une chanson composée en 1949 par Victor Young.
 My Foolish Heart est un album live de Keith Jarrett enregistré en .